

Sigle 
 Original web animation – original net animation
 Outlook Web Access – interfaccia web di Microsoft Exchange
Open-world assumption – ipotesi secondo cui la verità di un'affermazione è indipendente dal fatto che la sua effettiva veridicità sia o meno nota

Astronomia 
 2648 Owa – asteroide del sistema solare

Codici 
 OWA – codice aeroportuale IATA dell'Owatonna Degner Regional Airport di Owatonna (Stati Uniti d'America)

Altro 
 Lingua owa (codice ISO 639-3 stn)